Sveti Đurđ je općina u Hrvatskoj.

Zemljopis

Stanovništvo 
Broj stanovnika:

 Hrženica - 944
 Karlovec Ludbreški - 636
 Komarnica Ludbreška - 179
 Luka Ludbreška - 265
 Obrankovec - 132
 Priles - 234
 Sesvete Ludbreške - 520
 Struga - 538
 Sveti Đurđ - 736

Uprava

Povijest

Gospodarstvo

Poznate osobe

Spomenici i znamenitosti

Obrazovanje

Kultura 
KUD "Juraj Lončarić"- Hrženica

Šport 
 NK Drava Sveti Đurđ (3. ŽNL Varaždinska, 2008./09.)
 NK Ajax Komarnica

Vanjske poveznice 

 Stranice općine Sveti Đurđ

Općine u Varaždinskoj županiji